Сирт — регіональний азійський геофізичний термін
 Сирт — тип височин в Заволжі та Південному Приураллі Росії
 Общий Сирт — височина на південному сході Європейської частини

Сирт — місто, центр муніципалітету Сирт
 Сирт — муніципалітет

Сирт — селище, Переволоцький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Орта-Сирт (значення)
 Сирт-Бель
 Узун-Сирт
 Яйла Орта-Сирт

Джерела 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартография ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.